

Geografia 
Le Chay – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
Chay – comune francese nel dipartimento del Doubs

Persone 

 Chay – calciatore brasiliano